Die Serie A 1988/89 war die 57. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 9. Oktober 1988 und endete am 25. Juni 1989. Als Aufsteiger kamen der FC Bologna, US Lecce, Lazio Rom und Atalanta Bergamo aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter sowie Milan als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1988/89. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der SSC Neapel, Juventus Turin und Bergamo, der AC Florenz und der AS Rom spielten einen vierten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus, wobei sich Florenz mit 1:0 durchsetzen konnte. Über die Coppa Italia sicherte sich Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Torino Calcio, Pescara Calcio, Pisa SC und Como Calcio.

Abschlusstabelle 

Ab dieser Saison waren 18 Mannschaften in der Serie A vertreten. Nach 34 Spieltagen stiegen vier Klubs in die Serie B ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

UEFA-Pokal Qualifikation 
Die punktgleichen Teams auf den Plätzen 7 und 8 ermittelten in einem Entscheidungsspiel den vierten UEFA-Cup-Teilnehmer. Das Spiel fand am 30. Juni 1989 in Perugia statt.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1988/89
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1988
Fußballsaison 1988/89